

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Garbatówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. łęczyckim, w gminie Cyców
 Garbatówka – część wsi Budzów w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Budzów
 Garbatówka – przysiółek wsi Jaworznia w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów

Zobacz też 
 Garbatówka-Kolonia